Schönburg kan syfta på:

 Schönburg (adelsätt) – en tysk släkt

Geografi

Tyskland 

 Schönburg (slott), Rheinland-Pfalz, 
 Schönburg, Sachsen-Anhalt, kommun, Sachsen-Anhalt,